Fundacja „Dom w Łodzi” - organizacja pożytku publicznego, którą w 2006 roku założyły: Jolanta Bobińska i Tisa Żawrocka-Kwiatkowska.  

Misją fundacji jest prowadzenie - od 2007 roku - Domu Dziecka dla Dzieci Chorych. To pierwszy dom dziecka, w którym miłość i specjalistyczną opiekę medyczną znalazły ciężko chore, niepełnosprawne i porzucone dzieci. Dom daje nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale - co ogromnie ważne - zapewnia całodobową opiekę medyczną, codzienną rehabilitację i wsparcie specjalistów: pedagogów, fizjoterapeuty, psychologa, logopedy, pracownika socjalnego. Zespół Cioć i Wujków robi wszystko, by Dzieci czuły się kochane i bezpieczne, by pokonywały swoje ograniczenia i miały szansę na jak największą samodzielność w przyszłości. 

Jeśli chcesz wesprzeć Dom i małych mieszkańców - podaruj im 1 proc. podatku: KRS 0000 263 103

Personel 
Opiekę nad dziećmi sprawują opiekunowie i wychowawcy, a także terapeuci różnych dziedzin i personel medyczny. Poza tym podopiecznych odwiedzają wolontariusze, którzy pomagają zarówno w opiece nad dziećmi jak i w pracach organizacyjnych. Ponadto podopieczni mają zapewnioną opiekę psychologa. Poza kadrą wychowawczo - opiekuńczą placówka zatrudnia również pracowników zajmujących się czynnościami administracyjno - biurowymi oraz organizacyjnymi.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona fundacji
 Strona wolontariuszy fundacji

Dom w Łodzi
Organizacje w Łodzi
Instytucje zajmujące się terapią dorosłych osób z niepełnosprawnością
Organizacje pożytku publicznego